TSH
 1. kratica za Tvornica stočne hrane (Darda)
 2. kratica za nekadašnji Turistički savez Hrvatske
 3. inicijali sovjetskog akademika (ekonomista) Tigrana Sergejeviča Hačaturova
 4. kratica za tireotropin, hormon hipofize koji potiče izlučivanje hormona štitne žlijezde
 5. Tvornica stočne hrane (Čakovec)

Kratice